Brasiléia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Brasiléia (ort), Acre, 
 Brasiléia (kommun), Acre, 

Robotskapade Brasilienförgreningar